Bradypodion tavetanum är en ödleart som beskrevs av  Franz Steindachner 1891. Bradypodion tavetanum ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. t. tavetanum
 B. t. boehmei

Källor

Externa länkar 

Kameleonter
tavetanum